Шандор Рац ():
 Шандор Рац (1933 — 2013) — угорський політик, учасник антикомуністичної революції 1956 року.
  (1986) — угорський легкоатлет.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок